Albiac (Alta Garona)
 Albiac (Lot)

Desambiguações de topônimos